45-я Параллель — улица в Промышленном районе города Ставрополя.

Описание 
Улица 45-я Параллель проходит от улицы Доваторцев до проезда Рогожникова. Протяжённость улицы составляет 1,9 км, ширина проезжей части в среднем около 10 метров.

Происхождение названия 
Происхождение названия связано с географическим положением улицы: 45-я параллель северной широты под небольшим углом пересекает улицу через центр перекрёстка с улицей Пирогова.

Транспорт 
Движение на всей протяжённости улицы двустороннее.
 Автобусы № 4, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 28, 29, 32А, 38
 Маршрутные такси № 2, 3, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 30, 32, 35, 40, 44, 45, 47, 84, 88, 120
 Троллейбусы № 2, 4, 8 (конечная остановка)

Интересный факт 
45-я параллель северной широты проходит через множество других городов: Краснодар, Армавир и Анапа в Краснодарском крае, Симферополь в Крыму,  в Казахстане это Талдыкорган, в США это Сейлем — столица штата Орегон, Сент-Пол — столица штата Миннесота, Миннеаполис — крупнейший город того же штата, в Италии это город Турин, в Боснии и Герцеговине — город Приедор.

См. также 
 Список памятных знаков меридианов и параллелей

Примечания 

Улицы Ставрополя